ORP „Pomorzanin” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty hydrograficzne polskiej Marynarki Wojennej. Pochodzi od określenia ludności zamieszkującej Pomorze:
 ORP „Pomorzanin” – eks niemiecki parowiec „Deutschland” z końca XIX wieku, pierwszy polski okręt po okresie rozbiorów
 ORP „Pomorzanin” – eks trałowiec ORP „Mewa” z okresu międzywojennego

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy polskich okrętów